Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lee Pearson e Grant Silcock che hanno battuto in finale Tim Crichton e Ashley Fisher 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lee Pearson /  Grant Silcock (Campioni)
 James Blake /  Kevin Kim (primo turno)

 Lars Burgsmüller /  Julian Knowle (semifinali)
 Tim Crichton /  Ashley Fisher (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2000